Чемпионат Португалии по футболу 2008—2009 годов — 75-й чемпионат Португалии прошёл с 22 августа 2008 года по 24 мая 2009 года. Чемпионский титул защищал ФК «Порту».

Клубы-участники

Итоговая таблица 

1 «Пасуш де Феррейра» получил право участия в Лиге Европы как финалист кубка Португалии 
2 По окончании сезона «Эштрела» была исключена из числа участников турнира из-за финансовых проблем.

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Португальской Футбольной Федерации

2008/2009
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 2008 году
Спорт в Португалии в 2009 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2008/2009